Сан-Фернандо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баия-де-Кадис. Занимает площадь 32 км². Население — 96 689 человек (на 2010 год). Расстояние — 14 км до административного центра провинции.

Город Сан Фернандо назван в честь короля Фердинанда VII, до 1813 года данное поселение называлось Исла де Леон (:en:Isla de León).

Покровителями города считаются Святой Хосе (Иосиф Обручник) и Нуэстра Сеньора дель Кáрмен (Богоматерь Кармельская).

Города-побратимы 
  Монтиньи-ле-Бретоннё (Франция, с 1997)

Фотогалерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 San Fernando 
 FORO JOVEN DE SAN FERNANDO
 Laisladelsur.com: portal de la ciudad de San Fernando 
 Bicentenario de las Cortes de 1810
 Guardia Salinera Isleña: club deportivo para la recreación histórica de la defensa isleña de 1810 a 1812
 Foro Ciudadanos por la Isla: foro dedicado a noticias de politica local de San Fernando
 DIARIO Bahía de Cádiz
 La historia de la Isla contada por los propios cañaíllas
 Página sobre los Nacimientos de San Fernando
 Relación biográfica más completa de prohombres isleños
 Portal web independiente con noticias, información, fotos y videos de y para los vecinos de San Fernando
 Página no oficial del Club Deportivo San Fernando
 Laotraisla; página sobre San Fernando 

Города Кадиса
Муниципалитеты Кадиса